Никола́й Беля́ев:
 
 Беляев, Николай Алексеевич (1911—1975) — советский боксёр
 Беляев, Николай Григорьевич (1925—1997) — советский военнослужащий, гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Беляев, Николай Захарович (1907—1982) — советский полковник, комдив.
 
 Беляев, Николай Ильич (1903—1966) — советский политический деятель, Секретарь ЦК КПСС.
 Беляев, Николай Константинович (1899—1937) — советский генетик.
 Беляев, Николай Митрофанович (более известен как Никон Оптинский; 1888—1931) — священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах.
 
 Беляев, Николай Никанорович (в монашестве Варнава; 1887—1963) — епископ Русской православной церкви, аскетический писатель, юродивый.
 Беляев, Николай Николаевич (1911—1975) — советский конструктор.
 Беляев, Николай Николаевич (род. 1953) — русский микробиолог.
 Беляев, Николай Павлович (род. 1925) — советский передовик лесной промышленности, Герой Социалистического Труда. 
 Беляев, Николай Семёнович (1866—после 1931) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Беляев, Николай Тимофеевич (1878—1955) — русский учёный-металлург, историк.
 Беляев, Николай Яковлевич (1843—1894) — христианский богослов и духовный писатель. Примечания